Stefan Johansson kan syfta på:

 Stefan "Lill-Lövis" Johansson, racerförare
 Stefan Johansson (konstnär)
 Stefan Johansson (teaterman), regissör, teaterledare och kritiker
 Stefan Johansson (bandyspelare, Ljusdal)
 Stefan Johansson (musiker)
 Stefan Johansson (ishockeyspelare)
 Stefan Johansson (jurist), tillträdande justitieråd
 Stefan Johansson (gångare) (född 1967), svensk olympier 1988 och 1992

Se även 
 Stefan Johannesson, svensk fotbollsdomare